ОАО «Га́личский автокра́новый заво́д» (ОАО «ГАКЗ») — российская машиностроительная компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «Галичанин» на автомобильном шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗа, МАЗа, АЗУ, КрАЗа. Расположен в городе Галич, Костромской области.

Открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод» является одним из основных производителей гидравлических автомобильных кранов России.

История

Винокуренный завод 
До 1914 года на территории, где в настоящее время расположено предприятие, находился винокуренный завод купца Архангельского. На него со всей округи привозили спирт-сырец и производили дальнейшую очистку.

Обувная фабрика, хромовый завод 
С 1914 года по 1918 год винокуренный завод был переоборудован в обувную фабрику, которая выпускала солдатские ботинки. В 1916 году предприятие было национализировано и переоборудовано в хромовый завод. В это время количество работающих колебалось в пределах 70-100 человек.

Бондарно-тарное предприятие 
В 1930х годах завод переоборудован в бондарно-тарное предприятие, оснащенное деревообрабатывающими станками со своей силовой установкой. Количество работающих — до 70 человек.

Ремонтный завод 
История современного машиностроительного завода берет своё начало с июля 1945 года, когда исходя из нужд страны было принято решение о строительстве моторно-ремонтного завода. Было прислано металлообрабатывающие оборудование, и в 1946 году был организован Галичский ремонтный завод относившийся к структуре Министерства сельского хозяйства СССР.
Завод производил запасные части к тракторам, сельскохозяйственным машинам, ремонтировал двигатели и автомашины, выпускал насосы КВН-1, льномялки, кольчаные катки и другую продукцию. Коллектив завода неоднократно награждался дипломами ВДНХ СССР, был премирован автомашиной ЗИС-151, а ряд рабочих, ИТР и служащих получили ценные подарки и медали выставки.

Экскаваторный завод 

В 1961 году по ходатайству Костромского Совнархоза вышло постановление Совета Министров СССР о переименовании Галичского ремонтно-механического завода — в экскаваторный. Ростовский институт «Гипростройдормаш» выдал проект на переоборудование и строительство завода. Освоение экскаваторов началось с 1961 года с модели универсальный неполноповоротный Э-1513 на базе шасси Т-16, предназначенный для механизации земляных и погрузочно-разгрузочных работ небольших объёмов с ёмкостью ковша 0,5 м³. С 1969 года, на заводе начался выпуск экскаватора ЭО-2621 на основе трактора «Беларусь» с основным ковшом объёмом 0,25 м³ и гидравлического экскаватора на гусеничном ходу Э-5015А. Коллектив экскаваторного завода освоил 9 типов экскаваторов.

В 1970 году была сдана в эксплуатацию первая очередь производственных площадей — 20 м², а в 1980 году сдана вторая очередь завода.

В составе «ПО Автокран» 
С 1 января 1982 года приказом министра Минстройдормаша Виталия Ивановича Чудина завод из ПО «Красный экскаватор» был переведён в ПО «Автокран» и проведена переспециализация завода на выпуск 16-тонных автомобильных гидравлических кранов модели КС-4572 на шасси КамАЗ-53212 и на выпуск гидроцилиндров. В 1982 году была выпущена опытная партия автомобильных кранов в количестве пяти штук. Затем, ежегодно наращивая производство этой модели, завод за 10 лет довёл их количество до 3275 единиц: в 1983 году — установочная партия из 30 штук, а в 1984 года начался их серийный выпуск. В 1986 году завод был переименован в автокрановый.

В 1989 году предприятием начал выпускаться модернизированный 16-тонный автокран КС-4572А на шасси КамАЗ-53213. Последний кран этой серии вышел из ворот завода в 1999 году.

ОАО «ГАКЗ» 

 В начале 1990-х годов предприятие было реорганизировано в открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод». Сегодня его крупнейшим акционером является московская фирма «Кудесник», сотрудники которой составляют большинство в Совете директоров и во многом определяют генеральную линию развития.
 В 1993 году освоен выпуск 16-тонного автокрана КС-4579 на базе шасси КрАЗ.

 В 1996 году освоен выпуск моделей 20-тонных автокранов:
 КС-45719-1 на базе шасси КамАЗ-53213.
 КС-45719-2 на базе шасси КрАЗ.
Численность работающих за этот период достигла 1,5 тыс. человек.
 В 1997 году начался выпуск 2 моделей автокранов:
 20-тонного автокрана КС-45719-4 на базе полноприводного шасси КамАЗ-53228.
 22,5-тонного автокрана КС-45721 на базе шасси автомобиля Урал-4320.
 В следующем, 1998 году, предприятием освоен выпуск пяти моделей 25«тонных» автокранов:
 КС-55713-1 на базе шасси КамАЗ.
 КС-55713-2 на базе шасси КрАЗ.
 КС-55713-3 на базе шасси «Урал».
 КС-55713-4 на базе шасси КамАЗ-53228.
 КС-55713-5 на базе шасси КамАЗ-43118.
 В том же, 1998 году освоен выпуск двух моделей автокранов грузоподъёмностью 15 т:
 КС-35719-5 на базе шасси МАЗ.
 КС-35719-3 на базе шасси «Урал».
 В 1999 году завод начал осваивать выпуск крана-манипулятора навесного для погрузки леса ПЛ-95.10.00.

Предприятие сегодня 

 В 2000 году освоен выпуск 30-тонного автомобильного крана КС-55715 на базе шасси автомобиля КамАЗ-53229.
 В 2001 году ОАО «ГАКЗ» разработал, изготовил и провёл испытания 36-тонного автомобильного крана КС-55721 на базе шасси автомобиля КамАЗ-6540.
 В 2002 году предприятием освоен выпуск на базе мобильного городского автомобильного шасси МАЗ:
 автокрана КС-55715-5 грузоподъёмностью 30 тн на базе шасси МАЗ — 630303.
 автокрана КС-55713-6 грузоподъёмностью 25 тн на базе шасси МАЗ — 630303.
 В 2007 году ОАО «ГАКЗ» разработал и освоил серийное производство 32-тонных автокранов со стрелой 30,2 м из гнутых полукоробов:
 кран КС-55729В на шасси автомобиля МаЗ — 6303А3.
 кран КС-55729-1В на шасси автомобиля КамАЗ-6540.
,.
 В 2008 году разработаны и внедрены в производство:
 32-тонный автокран КС-55729-5В на шасси а/м КАМАЗ-63501 с формулой 8х8.
 50-тонный автокран КС-65713-1 на шасси автомобиля КАМАЗ-65201.
 В январе 2009 года на предприятии были успешно завершены приёмочные испытания нового 32-тонного автокрана КС-55713-1В на шасси КамАЗ-65115 с длиной стрелы 28 м.
 В 2010 году 60-тонный автокран КС-65721-2 на специальном шасси МЗКТ — 700600 с колёсной формулой 8×4
 В 2018 году выпустили 25-тонный автокран ГАЛИЧАНИН КС-55731-1.

Деятельность 
 В период с 2005 года по 2007 год объём производства предприятия по России, в натуральном выражении составил, в долях: от 21,8 % до 19,3 %.
 ОАО «Галичанин» принадлежит 25 % в общем объёме выпущенных автокранов в России.
 ОАО «ГАКЗ» в 2006 году выпустил 1104 крана, в 2007 году выпустил 1323 единицы, а в 2008 году из-за падения в последнем квартале годовое производство сократилось до 1150 единиц — вернулось на уровень 2006 года.
 Предприятие является Официальным партнёром ОАО «КАМАЗ»
 Среди крупных партнёров ОАО «ГАКЗ» — «Роснефть» и «Транснефть».

Структура 
 ОАО «Галичский автокрановый завод» с 1974 года владеет оборудованием для собственного производства гидроцилиндров, гидрооборудования, узлов и агрегатов.
 С 1998 года на ОАО «ГАКЗ» была проведена реконструкция и модернизация производства. Внедрены новые технологии, такие как плазменная резка, сварка высокопрочных сталей, освоен выпуск кабин крановщика, изготовление опорно-поворотных устройств. Завод владеет уникальным оборудованием и является одним из крупнейших предприятий по выпуску разнообразного ассортимента гидроцилиндров.
 В 2002 году запущен участок ОПУ и освоено новое серийное опорно-поворотное устройство крана. Введен в эксплуатацию участок станков ЧПУ (16 единиц) для изготовления высокоточных деталей. На заводе освоена плазменная резка металла и технология сварки высокопрочной стали класса 700. За последние годы ежегодно вводится в эксплуатацию от 20 до 23 единиц нового оборудования.
 ОКБ.
 Участки:
 Заготовительный.
 Сварочный.
 Сборочный.
 Малярный.
 Гидро цилиндры.

Руководство и собственники 
В советскую эпоху предприятие относилось к структуре Министерства строительного, Дорожного и Коммунального машиностроения (МинСтройдормаш) СССР. С 1 января 1982 года входил в ПО «Автокран».
В начале 1990х годов предприятие было реорганизировано в открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод». Сегодня генеральную линию развития определяет генеральный дистрибьютор по России, московская фирма «Кудесник», сотрудники которой входят, в том числе, в состав Совета директоров.

Показатели 
 За свою историю, с 1961 по 1982 годы, предприятием выпущено 36 332 экскаваторов.
 Автокраны:
 3275 автокранов КС-4572.
 2038 автокранов КС-4572А.
 В сентябре 2005 года был выпущен 10 000 автомобильный кран «Галичанин».
 В начале 2009 года предприятие выпустило свой 20-й 50-тонный кран.

Награды 
 Диплом с медалью Выставки «Российский Щит», 2000 год за освоение 30 тн.
 Почётный диплом выставки СТТ-2000.
 Диплом лауреата Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России» (2000 год).
и других выставок.
 В 2006 году завод получил Сертификат соответствия, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества применительно к проектированию, производству, поставке и обслуживанию автомобильных кранов требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001).
 В феврале 2009 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения» ОАО получило приз «Лидер качества».

100 лучших товаров 
 За период с 2000 года по 2008 год продукция завода неоднократно становилась Лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
 В 2009 году Предприятие признано «Лидером качества» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
 Дипломант 2004 — Кран автомобильный КС-55729. Грузоподъёмность 32 тн.
 Лауреат 2007 — Краны автомобильные. Серия КС-55713. Грузоподъёмность 25 тн.
 Лауреат 2008 — Кран автомобильный КС-55729-1. Грузоподъёмность 32 тн.
 Дипломант 2009 — Кран автомобильный КС-65713-1. Грузоподъёмность 50 тн.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Компании, основанные в 1945 году
Производители кранов
Предприятия Костромской области
Предприятия строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР
Галич (Костромская область)